Ферпост () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферпост, Гуго (1935—2012) — бельгийский шашист.
 Ферпост, Оскар (1922—2007) — сильнейший бельгийский шашист в истории Бельгии.